Nduga ist der Name von

 Ben Nduga (* 1930), ugandischer Sprinter

Nduga steht für

 Nduga (Regierungsbezirk), Bezirk in der indonesischen Provinz Papua